Chamberonne peut faire référence à :
 Chamberonne, une rivière du canton de Vaud, affluent du Rhône ;
 Petite Chamberonne, une rivière du canton de Vaud, affluent de la Sorge ;
 La Chamberonne, une région de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud ;
 UNIL-Chamberonne, une station du métro de Lausanne ;